Maison de Graeff, famille noble et patricienne de Pays-Bas originaire d'Amsterdam

Patronyme 
 Andries de Graeff, bourgmestre et régent d'Amsterdam
 Andries Cornelis Dirk de Graeff, homme politique et diplomate néerlandais
 Christian Graeff, ambassadeur de France
 Cornelis de Graeff, seigneur libre de Zuid-Polsbroek, bourgmestre et régent d'Amsterdam
 Diederik Jansz Graeff, marchand, armateur et homme politique
 Dirk de Graeff van Polsbroek, homme politique et diplomate néerlandais
 Engelhardt Graeff (1807-1878), graveur sur bois et sculpteur allemand
 Gerrit de Graeff, seigneur de Zuid-Polsbroek et aristocrate néerlandais
 Jacob de Graeff,  seigneur libre de Purmerland et Ilpendam
 Jacob Dircksz de Graeff, seigneur libre de Zuid-Polsbroek et homme politique
 Johann Georg Graeff (1762-1829), flûtiste et compositeur allemand
 Lenaert Jansz de Graeff
 Michel Graeff (1812-1884), ingénieur des ponts et chaussées, ministre des Travaux publics en 1877, vice-président du conseil général des ponts et chaussées
 Pieter de Graeff (1638-1707), personnalité néerlandaise.

Toponyme 
 Victor Graeff, ville brésilienne

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme